Mount Hunt steht für:

 Mount Hunt (Antarktika), Berg im Georg-V.-Land, Antarktika
 Mount Hunt (Südgeorgien), Berg auf Südgeorgien
 Mount Hunt (Wyoming), Berg im US-Bundesstaat Wyoming